FRP se poate referi la:

 Federației Române de Patinaj
 Federația Română de Polo